Myrträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Myrträsket (Burträsks socken, Västerbotten, 714554-171474), sjö i Skellefteå kommun,  (9,65 ha)
Myrträsket (Burträsks socken, Västerbotten, 716173-170352), sjö i Skellefteå kommun,  (29,1 ha)
Myrträsket (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (10,4 ha)
Myrträsket (Jörns socken, Västerbotten, 723406-170688), sjö i Skellefteå kommun,  (16,6 ha)
Myrträsket (Jörns socken, Västerbotten, 724371-172502), sjö i Skellefteå kommun,  (15,3 ha)
Myrträsket (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (67,2 ha)
Myrträsket (Skellefteå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (11,8 ha)
Sör-Myrträsket, sjö i Skellefteå kommun,  (44,7 ha)
Myrträsket, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (9,51 ha)
Myrträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725394-166974), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (51,6 ha)
Myrträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728854-168968), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (9,62 ha)
Myrträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729654-167483), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (16,6 ha)
Myrträsket (Lycksele socken, Lappland, 715505-160268), sjö i Lycksele kommun,  (6,29 ha)
Myrträsket (Lycksele socken, Lappland, 716616-163084), sjö i Lycksele kommun, 
Myrträsket (Lycksele socken, Lappland, 716634-163067), sjö i Lycksele kommun,  (4,3 ha)
Myrträsket (Lycksele socken, Lappland, 717317-164676), sjö i Lycksele kommun,  (9,29 ha)
Myrträsket (Lycksele socken, Lappland, 717693-165814), sjö i Lycksele kommun, 
Myrträsket (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (90,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn